Cordero ist ein italienischer und spanischer Familienname, abgeleitet von lateinisch cordus und aries. Die portugiesische Form des Namens ist Cordeiro.

Namensträger 
 Álvaro Cordero (* 1954), venezolanischer Komponist und Musikpädagoge
 Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (1925–2017), italienischer Kardinal, Diplomat des Heiligen Stuhls
 Angel Cordero junior (* 1942), puerto-ricanischer Jockey
 Carlos Cordero (* 1977), mexikanischer Marathonläufer
 Carlos M. Paz Cordero (* 1930), mexikanischer Diplomat
 Chad Cordero (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Cristián Caro Cordero (* 1943), chilenischer Geistlicher, Erzbischof von Puerto Montt

 Horacio Cordero, argentinischer Fußballtrainer
 Joaquín Cordero (1922–2013), mexikanischer Schauspieler

 Juan Fernando Cordero Arias (* 1947), costa-ricanischer Diplomat und Journalist
 León Febres Cordero (1931–2008), ecuadorianischer Ingenieur, Geschäftsmann und Politiker, Staatspräsident 1984 bis 1988
 Luis Cordero Crespo (1833–1912), ecuadorianischer Jurist, Dichter und Politiker, Staatspräsident 1892 bis 1895
 Miguel Febres Cordero (1854–1910), ecuadorianischer Ordensgeistlicher und Heiliger
 Nick Cordero (1978–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Paquito Cordero (1932–2009), puerto-ricanischer Fernsehproduzent und Schauspieler
 Peggy Cordero († 2015), chilenische Schauspielerin
 Rafael Cordero (1790–1868), puerto-ricanischer Pädagoge
 Rik Cordero (* 1979), US-amerikanischer Videoregisseur
 Róger Cordero Lara, (* 1957), venezolanischer Militär und Politiker
 Roque Cordero (1917–2008), panamaischer Komponist
 Santiago Cordero (* 1993), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Sebastián Cordero (* 1972), ecuadorianischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Victor Cordero Gonzales (1893–1949), peruanischer Sänger und Komponist
 Vittorio Cordero di Montezemolo (1917–1982), italienischer Diplomat
 Wil Cordero (* 1971), puerto-ricanischer Baseballspieler

Sonstiges 
 Cordero (Venezuela), Stadt in Venezuela

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname
Spanischer Personenname